Mangoré puede referirse a: 

 Guitarrista paraguayo Agustín Pío Barrios.
 Película paraguaya Mangoré, por amor al arte.